El Torneig de Bad Gastein 2010, oficialment conegut com a NÜRNBERGER Gastein Ladies 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 4a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 de juliol de 2010 a Bad Gastein, Àustria.

La tennista alemanya Julia Görges va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera. La valenciana Anabel Medina Garrigues va aconseguir el seu tercer títol de dobles de la temporada, tots tres amb diferent parella. La txeca Lucie Hradecká aconseguia així el seu quart títol de dobles consecutiu a Bad Gastein, és a dir, totes les edicions celebrades fins al moment. Per altra banda, la suïssa Timea Bacsinszky va perdre les dues finals, individuals i dobles.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010